Эрш — многозначный термин. 

 Эрш, Жанна (1910—2000) — швейцарский философ.
 Эрш, Иоганн Самуил (1766—1828) — немецкий библиограф, профессор географии и статистики в Галле.
 Эрш — село (аул) без населения, Джейрахский район Ингушетии.

Примечания